Anceaux ist der Familienname von:

 Bérenger Anceaux (geb. 1995), französischer Schauspieler
 Johannes Cornelis Anceaux (1920–1988), niederländischer Orientalist und Philologe